Cuvântul Sverdlovsk se poiate referi la:
 Sverdlovsk - oraș în Ucraina
 Sverdlovsk - denumirea orașului rus Ekaterinburg în perioada sovietică (1924 - 1991)
 Sverdlovsk - regiune în Federația Rusă